Enrico Paresce – politico e giurista italiano
 Francesco Paresce – fisico e astronomo italiano
 Renato Paresce – pittore e scrittore italiano